8. Mistrzostwa Świata w Kolarstwie Górskim – zawody sportowe, które odbyły się w dniach 14-20 września 1997 roku w szwajcarskim Château-d'Œx. Rozegrano dziewięć konkurencji: cross-country, cross-country juniorów, downhill i downhill juniorów zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn oraz cross-country mężczyzn U-23.

Wyniki

Tabela medalowa

Linki zewnętrzne 
  
  
  
  
  
  

1997 w kolarstwie
Mistrzostwa świata w kolarstwie górskim
1997 w Szwajcarii
Kolarstwo w Szwajcarii